Campylomormyrus (del grec kampylos, doblegat; mormyros, peix) és un gènere de peix elefant en la família Mormyridae. 

És endèmic d'Àfrica i està distribuït per diverses conques hidrogràfiques africanes com el Congo, Volta, Níger i Txad, entre altres.

Morfologia 
D'acord amb la seva morfologia, es pot agrupar dins del grup de «peixos elefant», junt amb el Mormyrus i el  Gnathonemus, que posseeixen una extensió particularment prominent en la boca i per això popularment se'ls anomena «peixos de nas d'elefant»; aquesta extensió usualment consisteix en un allargament carnós flexible unit a la mandíbula inferior i que està equipada amb sensors de tacte i probablement de gust.

Actualment s'accepten almenys catorze espècies en virtut de les anàlisis morfològiques realitzades pels seus autors. En virtut de la revisió taxonómica realitzada per Poll, el seu nombre encara està subjecte a debat atès que la quantitat exacta que la literatura accepta varia des de tres a setze.

Pot aconseguir una grandària aproximada de 455 mm.

Estat de conservació 
Respecte a l'estat de conservació, es pot indicar que d'acord amb la UICN, la majoria de les espècies d'aquest gènere poden catalogar-se en la categoria de «risc mínim (LC o LR/lc)», excepte en el cas del Campylomormyrus bredoi, que es troba en la categoria «vulnerable (VU)», a causa de la sobrepesca amb xarxes d'arrossegament en el llac Mweru.

Taxonomia 

 Campylomormyrus alces (Boulenger, 1920)
 Campylomormyrus bredoi (Poll, 1945)
 Campylomormyrus cassaicus (Poll, 1967)
 Campylomormyrus christyi (Boulenger, 1920)
 Campylomormyrus curvirostris (Boulenger, 1898)
 Campylomormyrus elephas (Boulenger, 1898)
 Campylomormyrus luapulaensis (L. R. David & Poll, 1937)
 Campylomormyrus mirus (Boulenger, 1898)
 Campylomormyrus numenius (Boulenger, 1898)
 Campylomormyrus orycteropus (Poll, J. P. Gosse & Orts, 1982)
 Campylomormyrus phantasticus (Pellegrin, 1927)
 Campylomormyrus rhynchophorus (Boulenger, 1898)
 Campylomormyrus tamandua (Günther, 1864)
 Campylomormyrus tshokwe (Poll, 1967)

Filogènia

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 

 Campylomormyrus, en Fishbase (Rainer Froese y Daniel Pauly, eds.)